Даниэ́ль Тина́йре (; 1910—1994) — аргентинский кинорежиссёр и сценарист французского происхождения.

Биография 
Даниэль Тинайре в молодом возрасте переехал с семьёй в Аргентину. Свой первый фильм снял в 1934 году. Наиболее известны его картины «Танец огня» (, 1949 год), претендовавший на главный приз кинофестиваля в Каннах; «Нападение» (, 1960 год), получивший приз Международной ассоциации артхаус-кинематографа (C.I.D.A.L.C. Award) на Берлинале-61; «Под одной кожей» (, 1962 год), который был номинирован на премию «Золотой медведь».

Был женат на популярной аргентинской актрисе и телеведущей Мирте Легран (род. 1927 год).

Ссылки 
 

Иммигрировавшие в Аргентину из Франции